Пло (фр. Pleaux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Канталь. 
 Леррі Пло (англ. Larry Pleau, нар. 29 червня 1947, Лінн) — американський хокеїст.